Йо́вович () — сербская и черногорская фамилия. Известные носители:
 Йовович, Благое (1922—1999) — сербский четник, в годы Второй мировой войны воевавший в Югославских войсках.
 Йовович, Владимир (род. 1994) — черногорский футболист, нападающий.
 Йовович, Галина (род. 1950) — советская, американская и российская актриса. Мать Миллы Йовович.
 Йовович, Десимир (1905—1985) — Народный герой Югославии.
 Йовович, Игор (род. 1950) — югославский и черногорский дипломат.
 Йовович, Ирина Раилевна (род. 1978) — российская модель, телеведущая.
 Йовович, Милла (род. 1975) — американская актриса.
 Йовович, Мило (1824—1877) — православный священник, черногорский герой и воевода.